Тамборский язык — язык погибшей тамборской культуры, существовавшей на острове Сумбава (современная Индонезия) и уничтоженной вместе со всеми носителями её языка в 1815 году извержением вулкана Тамбора. Относился к папуасским языкам. В настоящее время является мёртвым.

Словарь 

Известен всего один список слов тамборского языка, собранный командующим британских вооружённых сил в регионе сэром Стэмфордом Раффлзом незадолго до извержения и опубликованный в 1817 году.. Очевидно, язык не был австронезийским; в нём есть всего несколько австронезийских заимствований.

Примечания 

Мёртвые языки
Папуасские изоляты